Saša Mirković (Bor, 7. septembar 1972) srpski je menadžer i producent.

Biografija 

Rođen je u gradu Boru, od oca Dragomira i majke Anke Mirković. Osnovnu i srednju školu, kao i muzičku školu završio je u Boru, a Pravni fakultet u Novom Sadu i Beogradu. Magistrirao je na Saobraćajnom fakultetu.

Odmah nakon završetka studija, zaposlio se u Taš estradi, i započeo karijeru menadžera i producenta. Mnogim poznatim ličnostima je vodio karijere, uglavnom iz sveta show biznisa sa prostora bivše Jugoslavije. Saradnje su bile sa Grupom Magazin, Borisom Novkovićem, Vladom Kalemberom, Alenom Islamovićem, Tošetom Proeskim, Juricom Pađenom, Rajkom Dujmićem, Miroslavom Ilićem, Dobrivoje Topalović, Predrag Živković Tozovac, Goca Tržan, grupa Legende, Željko Joksimović, Zdravko Čolić, Đorđe Balašević. 

Najveći uspeh, i samim tim najveće rezultate postigao je vodeći karijere Aleksandra Vuksanovića (Aca Lukas), Marije Šerifović i Leontine Vukomanović.

Producirao je i mnoge ploče i CD naših najpoznatijih umetnika kao i mnogobrojne festivale širom bivše Jugoslavije.

Osim toga što je vlasnik i osnivač jedne od naših najpoznatijih muzičkih, filmskih i tv produkcija Hype Production, Mirković je i jedan od dvojice vlasnika naše najveće muzičke produkcije Megaton. Megaton ima dugogodišnju tradiciju i vrhunsku opremu sa najvećim binama i najboljim ozvučenjima u regionu. Takođe, Megaton je vlasnik i Beovizije, našeg najpopularnijeg muzičkog festivala…

2002. godine je organizovao koncert benda Motorhead na Tašmajdanu.

2005. godine je osnovao produkcijsku kuću „Beoton”, koja se bavi muzičkom i tv produkcijom. Najpoznatije emisije Beotona su Rikošet, Nemoguća misija, Nedostatak dokaza, Ništa za sakriti, Javni konkurs, Telefon....

„Beoton” je organizator i mnogih velikih koncerata u najvećim prostorima u zemlji i inostranstvu. Najveći koncert koji je Beoton organizovao je koncert Ace Lukasa na Marakani u Beogradu.

2006. godine je organizovao koncert Irske plesne grupe Riverdance, pod nazivom „Rhythm of the Dance” u Sava Centru u Beogradu.

Upoznao se sa Marijom Šerifović 2005. godine, na Radijskom festivalu, a godinu dana kasnije započeo je saradnju sa njom.

Sa Leontinom je 2006. godine osnovao najveći dečiji muzički festival na svetu „Čarolija”.

2007. postao je šef tima predstavnika Srbije na takmičenju Eurosonga u Helsinkiju. Vrhunac ove saradnje je pobeda na Eurosongu u Helsinkiju, 2007. godine.

2007. godine nakon pobede na Evroviziji, zajedno sa Marijom Šerifović postaje Evropski ambasador za interkulturalni dijalog, na predlog Evropske komisije i njenog sekretara za kulturu, gospodina Jana Figela.

Muzički šou „Evropska zvezda”, koju je pokrenula produkcijska kuća „Beoton”, od 20. februara 2010. godine krenuli su na turneju po gradovima širom Srbije

Dugo godina se Mirković bavio i poslovima političkog marketinga gde je sarađivao sa Ivicom Dačićem, predsednikom SPS-a, Tomislavom Nikolićem - predsednikom SNS-a, kao i današnjim predsednikom Republike Srbije - Aleksandrom Vučićem.

2011. godine je organizovao koncert  gitariste SLASH, vodećeg gitariste benda Guns N' Roses, u Beogradskoj areni.

2012. godine postao je pomoćnik ministra saobraćaja Milutina Mrkonjića u vladi Ivice Dačića, a nakon toga postao je predsednik skupštine Grada Zaječara i Narodni poslanik Republike Srbije. 

2013. godine dodeljeno mu je priznanje Ličnost godine - Kapetan Miša Anastasijević 

2015. godine Saša Mirković i Aca Lukas, su kupili najstariji sportski list „Sport”

Politikom je prestao da se bavi 2016. godine po isteku mandata Narodnog poslanika.

Politiku je napustio 2016. godine zbog sukoba sa Nebojšom Stefanović, tadašnjim ministrom policije i Dijanom Hrkalović tadašnjom sekretarkom UKP, a kasnije državnim sekretarom MUP. Za njih je tvrdio da su predvodnici organizovane kriminalne grupe koja koja se bavi raznim vidovima kriminala, kako bi opustošili Srbiju.

2020. godine sa Sašom Al Hamedom osniva produkcijsku kuću Hype i istoimenu televiziju.

2020. godine Saša Mirković i Aca Lukas obnavljaju saradnju iz koje je krajem januara 2021. godine već izašao novi album „Uspavanka za ozbiljne bebe”. 

2021. godine snima igranu seriju „Aviondžije” 

2021. godine, posle završenog snimanja 48 epizoda serije Aviondžije, Saša Mirković i Hype Production u ovoj godini rade još jedan veliki filmski projekat. Po scenariju Vanje Bulića kreće snimanje serije Kafana na Balkanu. 

Takođe Mirković radi i na trećoj i četvrtoj sezoni tj. nastavku Aviondžija, čije je snimanje predviđeno za kraj ove godine i početak sledeće godine 

Autor je knjige „Molitva za patriote”

Saša Mirković i Hype produkcija 2022. godine takođe snimaju i tri filma “Kafana na Balkanu” i film “Aviondžije”, kao i film “Let Feniksa”. 

Filmski studio Hype je otvoren pred novu 2022. godinu.

U 2022. godini Mirković otvara filmski studio u centru Beograda i za samo 7 meseci završava snimanje 120 epizoda serije Aviondžije, tako da je ukupno snimljeno u 2021. i 2022. godini 168 epizoda istoimene serije.

Aviondžije 3. sezona i 4. sezona su snimljene i emituju se od Aprila, dok je snimanje Aviondžija sezone 5. i 6. u toku, dok se sezone 7. i 8. očekuju do kraja 2022. godine. Ukupno je snimljeno 168 epizoda Aviondžija i ukupno 7 sezona.

U pripremi su još dve serije “Tate u drugom stanju” kao i “Beogradska priča” za 2023. godinu.  

2022. godine Hype Production i Saša Mirković organizovali su četiri Štark Arene. Dve Aci Lukasu, 14.04.2022. godine i 03.11.2022. godine, i dve Miroslavu Iliću povodom njegovog zlatnog jubileja za 50 godina karijere. Miroslav je odlučio da organizaciju ovih za njega najbitnijih 

koncerata poveri Saši Mirkoviću i Hype production. Organizovana je i turneja Ace Lukasa u Bosni i Hercegovini: Sarajevska Zetra 12.11., Zenica 08.12.2022. godine, dvorana Mejdan u Tuzli 22.12., kao i koncert u Tesliću 27.12.2022. godine.

2022. godine Početak snimanja filma i serije "Kafana na Balkanu".

Saša Mirković i Hype Production 2023. godine u ulozi glavnog organizatora pripremaju još četiri velika koncerta u Štark Areni: Erosa Ramacotija u Štark Areni, 21.04.2023. godine., Ana Nikolić 07.10.2023, premijera filma "Kafana na Balkanu" i koncert Ace Lukasa 03.11.2023. kao i koncert Miroslava Ilića 15.12.2023. kao i još jedan koncert Miroslava Ilića u Novom Sadu u Dvorani Spens, 4.3.2023. godine. U toku su i pripreme za početak snimanja novog serijala "Influenseri".

Hype je takodje započeo snimanje filma i serije Kafana na Balkanu.

Saša Mirković i Hype Production u martu 2023. godine počinje snimanje velikog domaćeg serijala pod nazivom “INFLUENSERI”.

Nagrade 

2007, 2008, 2011. dobitnik nagrade „Beogradski pobednik”.

2007. Zlatna značka KPZ Srbije.

2007. Principles of the QC 100 total quality management model, za najbolju kompaniju i menadžera, koju mu je dodelila španska organizacija evropskog ranga BID Bussines Initiative Directors.

2008. Oskar popularnosti za dečji festival Čarolija.

2013. Ličnost godine - Kapetan Miša Anastasijević

Reference

Spoljašnje veze 

 
 
 

Рођени 1972.
Борани
Српски музички продуценти